23 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 26 kwietnia i zakończył 5 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Nick Heidfeld.

Zespoły i kierowcy 
Źródło: formel3guide.com

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
1997 w sportach motorowych
1997 w Niemczech
1997 w Austrii